Галилея:
 Галилея — историческая область на севере Израиля, на границе с Ливаном.
 Галилея — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 (697) Галилея — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу C.

См. также 
 Галили
 Преобразования Галилея
 Галилей (значения)
 Галилеа
 Галилео